

Лоялганна Тауншип — селище в окрузі Вестморленд, штат Пенсільванія
 Лоялганна — переписна місцевість, штат Пенсильванія